«Пионе́рия» — первый советский детский киножурнал, начавший выходить на «Союзкинохронике» в 1931 году. Был посвящён жизни советских школьников, освещал деятельности Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Последний выпуск вышел на ЦСДФ в 1987 году.

Описание 
Киножурнал «Пионерия» начал выходить сначала в немом, а позднее в звуковом варианте. Инициатором его создания была Арша Ованесова в содружестве с редактором Любовью Перцовой. К середине 1950-х гг. Ованесовой было снято около двух сотен выпусков.  Периодичность выхода выпусков киножурнала в 1970—1980-е гг. была раз в месяц. Над съёмкой сюжетов для киножурнала в разное время работали:

 Е. Е. Андриканис
 И. И. Беляков
 Л. В. Варламов
 А. П. Ковальчук
 В. Р. Лезерсон
 В. В. Микоша
 О. Б. Рейзман
 Э. А. Рязанов
 Л. Н. Тусеева
 С. С. Школьников

Критика 

Не надо показывать маленькому зрителю холодный чужой ему материал, но и не надо пригибаться к этому зрителю и лепетать над его ухом голубые слова. Нужно найти какое-то весёлое равенство, чувство товарищества со зрителем — и тогда киножурнал «Пионерия» будет по-настоящему хорошим.

Примечания

Ссылки 
 Выпуски киножурнала «Пионерия»  // ЦСДФ
 

Появились в 1931 году в СССР
Пионерское движение
Детские киножурналы СССР